Мркела (/) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Мркела, Андрей (род. 1992) — сербский футболист, полузащитник турецкого клуба «Эскишехирспор».
 Мркела, Митар (род. 1965) — югославский футболист и футбольный тренер.